Wurmlingen (Rottenburg), een plaats in de Duitse gemeente Rottenburg am Neckar
 Wurmlingen (bij Tuttlingen), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg